Daniel Dewar (1788–1867)
 Daniel Dewar (1976-), un sculpteur qui travaille avec Grégory Gicquel, tous deux lauréats du prix Marcel-Duchamp 2012

Références